Blackburn steht für:
 Blackburn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Blackburn Rovers, Fußballverein aus Blackburn

Blackburn ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Blackburn, Stadt in England
 Blackburn (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Blackburn with Darwen, Verwaltungseinheit in England
 Blackburn (Aberdeenshire), Ort in Aberdeenshire, Schottland
 Blackburn (West Lothian), Ort in West Lothian, Schottland
 Blackburn (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Blackburn (Victoria), Ort in Victoria, Australien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blackburn (Lauderdale County, Alabama)
 Blackburn (Limestone County, Alabama)
 Blackburn (Arkansas) im Washington County
 Blackburn (Florida) im Hillsborough County
 Blackburn (Estill County, Kentucky)
 Blackburn (Union County, Kentucky)
 Blackburn (Louisiana) im Claiborne Parish
 Blackburn (Lafayette County, Missouri)
 Blackburn (Saline County, Missouri)
 Blackburn (Nevada) im Eureka County
 Blackburn (North Carolina) im Catawba County
 Blackburn (Oklahoma) im Pawnee County
 Blackburn (Pennsylvania) im Westmoreland County
 Blackburn (Utah) im Salt Lake County
 Blackburn (West Virginia) im Gilmer County
 Blackburn Bottom im Pike County, Kentucky
 Blackburn Farm im Chester County, Pennsylvania
 Blackburn Hills Estates im Putnam County, Tennessee
 Blackburn Village

Fließgewässer:
 Blackburn Fork Little Warrior River im Blount County, Alabama
 Blackburn Fork im Jackson County, Tennessee
 Blackburn Run im Chester County, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Blackburn Methodist Church, in Blackburn, Oklahoma, ID-Nr. 84003398
 Blackburn Point Bridge, in Osprey, Florida, ID-Nr. 01000290
 Blackburn Sanitarium, in Klamath Falls, Oregon, ID-Nr. 96001046
 Blackburn's Station Site, in Pittsburg, Oklahoma, ID-Nr. 73001568

Sonstige:
 Blackburn Prospect, Mine im Johnson County, Tennessee
 Blackburn Gas Field, Gasvorkommen im Claiborne Parish, Louisiana
 Blackburn Fork State Scenic River, Park im Jackson County, Tennessee
 Blackburn Memorial Park, Park im Norfolk County, Massachusetts
 Blackburn Island

Unternehmen:
 Blackburn Aircraft, britischer Flugzeug- und Automobilhersteller
 Blackburn Automotive Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Black Burn